Una cadena és un element relacionat amb la construcció de camins de pedra seca. Es tracta d'un conjunt de pedres de forma rectangular que delimiten o divideixen el paviment. Tenen la funció de reforç.

Bibliografia 
 Antoni Reynés i Trias et al. La construcció de pedra en sec a Mallorca, Consell de Mallorca, 2000. (català) (castellà) (francès) (anglès) (alemany).

Construcció